Bear Creek Village ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bear Creek Village (Montana), im Flathead County
 Bear Creek Village (Pennsylvania), im Luzerne County
 Bear Creek Village (Texas), im Harris County